Chhatarpur (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Chhatarpur (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Chhatarpur